|}

Der Minicomboio da Caparica ist eine zwischen 1960 und 1962 erbaute touristische Schmalspurbahn entlang der portugiesischen Atlantikküste. Sie führt von der Station Nova Praia  in der Stadt Costa da Caparica (Kreis Almada) zur Endstelle  am neun Kilometer südöstlich liegenden Strand Fonte da Telha. Die Bahn fährt durch die Dünen und hält an den zahlreichen Strandbars, insgesamt weist die einspurige Strecke vier Bahnhöfe und 15 Haltepunkte auf.

Die Bahnstrecke wurde mit Feldbahnschienen des Systems Decauville mit einer Spurweite von 600 mm in den Sand gebaut und muss in jedem Frühjahr vom Flugsand befreit werden. Sie wird von der Transpraia - Transportes Recreativos da Praia do Sol Lda betrieben. Die Züge verkehren saisonal während der Badesaison. Die Wagenparks, die von zweiachsigen Diesellokomotiven von Schöma gezogen werden, bestehen aus offenen Wagen mit Einstiegsplattformen.

Im Jahr 2007 wurde die nördlichste Station  nahe der Innenstadt von Costa da Caparica aufgegeben und ein Kilometer Strecke zurückgebaut. Im Laufe des Jahres sank die Passagierzahl um 60 Prozent, wonach die Einstellung des Betriebs für 2008 diskutiert wurde.

Mit dem geplanten Ausbau der Metro Sul do Tejo soll eine Umsteigemöglichkeit zur Strandbahn geschaffen werden.

Weblinks 

 , Übersicht der Gemeinde Almada über Minicomboio und ÖPNV allg. (portugiesisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Portugal
Costa da Caparica
Verkehr (Almada)